Вестфальский экспресс
 Resident Evil 6